

Televisione 
Disney Channel è un canale televisivo a pagamento statunitense, con reti affiliate disponibili in vari Paesi.
 Disney Channel – versione latino-americana
 Disney Channel – versione brasiliana
 Disney Channel – versione giapponese 
 Disney Channel – versione bulgara
 Disney Channel – versione canadese 
 Disney Channel – versione paneuropea, medio orientale e panafricana
 Disney Channel – versione francese
 Disney Channel – versione tedesca
 Disney Channel – versione greca
 Disney Channel – versione israeliana
 Disney Channel – versione belga 
 Disney Channel – versione italiana, non più attiva
 Disney Channel – versione nederlandese
 Disney Channel – versione polacca
 Disney Channel – versione australiana e neozelandese, non più attiva 
 Disney Channel – versione portoghese
 Disney Channel – versione sudcoreana, non più attiva 
 Disney Channel – versione britannico-irlandese, non più attiva
 Disney Channel – versione ceca
 Disney Channel – versione rumena
 Disney Channel – versione russa, non più attiva
 Disney Channel – versione scandinava
 Disney Channel – versione indiana 
 Disney Channel – versione spagnola
 Disney Channel – versione ucraina, non più attiva
 Disney Channel – versione del sud-est asiatico, non più attiva
 Disney Channel – versione turca, non più attiva
 Disney Channel – versione ungherese